Ли (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Баньер-де-Бигор. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65275.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 120 км юго-западнее Тулузы, в 22 км к юго-востоку от Тарба.

По территории коммуны протекает река Ли ().

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 72 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 50 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 36 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 72,0 %, в 1999 году было 74,4 %). Из 36 активных жителей работали 36 человек (18 мужчин и 18 женщин), безработных не было. Среди 14 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 0 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи